Soy lo que soy puede referirse a:

 '"I Am What I Am", una canción de un musical de Broadway.
 Soy lo que soy, un disco de Sandra Mihanovich editado en 1984.
 "Soy lo que soy", un sencillo del grupo juvenil chileno Amango.